Оаксакита има више значења:

 Оаксакита (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Оаксакита (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оаксакита (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оаксакита (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику